

Persone
 Massimiliano Busnelli – pilota automobilistico italiano
 Mirta Busnelli – attrice argentina
 Onorio Busnelli –  ex calciatore italiano

Altro
 Casa Busnelli – palazzo storico di Schio